Полк рейдеров морской пехоты (), ранее известный как Полк специальных операций Корпуса морской пехоты США () — назван в честь морских рейдеров, элитных частей времён Второй мировой войны. Современные рейдеры являются подразделением специального назначения в составе корпуса морской пехоты США. Организация полка была завершена в 2007 году. Полк является основным боевым компонентом Командования сил специальных операций КМП (MARSOC).

Командиры полка 
 полковник Эндрю Милбёрн ( – 26 июня 2015)
 полковник Питер Хантли (26 июня 2015 – наст. время)

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница на сайте Командования специальных операций 

Формирования морской пехоты США
Формирования специального назначения США
Полки США
Воинские части и формирования, созданные в 2006 году
Разведывательные формирования США